Улица:
 Улица — элемент дорожной инфраструктуры.
 Улица — деревня, Суземский район, Брянская область
 Улица — село, Знобь-Трубчевский сельский совет, Середино-Будский район, Сумская область, Украина.
 «Улица» — немецкая фантасмагорическая драма 1923 года режиссёра Карла Грюне.
 «Улица» — американский телесериал 2000 года.
 «Улица» — российский телесериал 2017 года.
 «Улица» — весенне-летние гулянья парней и девушек в народной традиции.